Eduardo Guillermo Carrasco Pirard – musicista, poeta, scrittore e filosofo cileno
 Frits Pirard – ex ciclista su strada e pistard olandese
 Jules Pirard – ginnasta francese
 Lucas Pirard – calciatore belga, portiere